{{Кутијица за глумце
| име            = Џуди Дејвис
| пуно_име       = Џуди Дејвис
| слика          = Judy Davis - Eye of The Storm.jpg
| датум_рођења = 
| место_рођења   = Перт
| држава_рођења  = Аустралија
| датум_смрти = 
| место_смрти = 
| држава_смрти = 
| супружник      = Колин Фрилс (1984-)
| afiawards = Најбоља главна глумица1981 Winter of Our Dreams1986 Kangaroo1987 High Tide1996 Children of the Revolution  Best Supporting Actress1981 Hoodwink1992 On My Own
| baftaawards = Најбоља главна глумица1980 My Brilliant Career  Best Newcomer1980 My Brilliant Career
| златни глобус = најбоља глумица - мини-серија или ТВ филм1992 One Against the Wind2001 Life with Judy Garland: Me and My Shadows
| еми = Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie1995 Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story2007 The Starter Wife  Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie2001 Life with Judy Garland: Me and My Shadows| awards = Награда удружења њујоршких филмских критичара за најбољу споредну глумицу1991 Naked Lunch ; Barton Fink  NBR Award for Best Supporting Actress1992 Husbands and Wives}}
Џуди Дејвис () је аустралијска глумица рођена 23. априла 1955. године у Перту.

 Филмови 

|-
| 1977. || || -{High Rolling}- || Лин
|-
| 1979. || || -{My Brilliant Career}- || Сибила Мелвин
|-
|rowspan="2" | 1981. || || -{Hoodwink}- || Сара
|-
| || -{Winter of Our Dreams}- || Lou
|-
| 1982. || || -{Who Dares Wins}- || Френки Леит
|-
| 1982. || Жена звана Голда || -{A Woman Called Golda}- || Голда Меир
|-
| 1983. || || -{Heatwave}- || Кејт Дин
|-
| 1984. || || -{A Passage to India}- || Adela Quested
|-
| 1986. || || -{Kangaroo}- || Херијет Сомерс
|-
| 1987. || || -{High Tide}- || Lilli
|-
| 1988. || || -{Georgia}- || Nina Bailley/Georgia White
|-
| 1990. || || -{Alice}- || Вики
|-
|rowspan="4" | 1991. || Бартон Финк || -{Barton Fink}- || Одри Тејлор
|-
| || -{Impromptu}- || George Sand
|-
| || -{Where Angels Fear to Tread}- || Херијет Херитон
|-
| || -{Naked Lunch}- || Joan Lee/Joan Frost
|-
|rowspan="2" | 1992. || || -{On My Own}- || мајка
|-
| || -{Husbands and Wives}- || Сели
|-
| 1993. || || -{Dark Blood}- || Бафи
|-
|rowspan="2" | 1994. || || -{The Ref}- || Caroline Chausser
|-
| || -{The New Age}- || Кетрин Витнер
|-
| 1996. || || -{Children of the Revolution}- || Џоан Фрејзер
|-
|rowspan="3" | 1997. || Хари ван себе || -{Deconstructing Harry}- || Луси
|-
| Апсолутна моћ || -{Absolute Power}- || Глорија Расел
|-
| Крв и вино || -{Blood and Wine}- || Сузан Гејтс
|-
| 1998. || || -{Celebrity}- || Robin Simon
|-
| 2001. || || -{The Man Who Sued God}- || Ана Редмонд
|-
| 2002. || || -{Gaudi Afternoon}- || Касандра Рајли
|-
| 2003. || || -{Swimming Upstream}- || Дора Финглтон
|-
|rowspan="2" | 2006. || || -{The Break-Up}- || Мерилин Дин
|-
| || -{Marie Antoinette}-'' || Comtesse de Noailles
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Аустралијске глумице
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа